Ла-Пуэбла-де-Кастро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 29.54 км². Население — 433 человека (на 2010 год). Расстояние — 73,5 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de La Puebla de Castro
 CAI Aragón-La Puebla de Castro

Муниципалитеты Уэски